Лакомов — фамилия; имеет женскую форму Лакомова.

Известные носители 
 Лакомов, Виктор Иванович (род. 1939) — руководитель бригады строителей БАМа, Герой Социалистического Труда.
 Лакомов, Виктор Иванович (котельщик) (1933—1991) — котельщик, Герой Социалистического Труда. 
 Лакомов, Владимир Иванович (род. 1958) — украинский дипломат, чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

